Die Heineken Open 2000 waren ein Tennisturnier, welches vom 10. bis 15. Januar 2000 in Auckland stattfand. Es war Teil der ATP Tour 2000 und wurde im Freien auf Hartplatz ausgetragen. In derselben Woche wurde in Sydney das Adidas International gespielt, welches genau wie das Turnier in Auckland zur Kategorie der ATP International Series zählte.

Titelverteidiger der Einzelkonkurrenz war der Niederländer Sjeng Schalken, der in diesem Jahr an sechs gesetzt im Viertelfinale ausschied. Stattdessen gewann der an zwei gesetzte Schwede Magnus Norman das Finale gegen den ungesetzten US-Amerikaner Michael Chang. Damit gewann Norman den ersten Titel der Saison sowie den achten Titel seiner Karriere.
Im Doppel spielten die Sieger des Vorjahres, Jeff Tarango und Daniel Vacek, nicht erneut das Turnier zusammen; nur Tarango nahm teil und war mit seinem Partner Olivier Delaître an Position 2 gesetzt. Sie verloren im Finale gegen die Setzlistenersten Ellis Ferreira und Rick Leach, die das Turnier ohne Satzverlust gewannen. Zusammen gewannen sie ihren vierten Titel. Es war Leachs 31. Doppelerfolg, für Ferreira war es der 13 Titel der Karriere.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren. Das Gesamtpreisgeld betrug 325.000 US-Dollar; die gesamten finanziellen Verbindlichkeiten lagen bei 350.000 US-Dollar.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Turnierplan auf der ATP-Homepage (englisch)

ATP Tour 2000
Tennisturnier in Auckland